Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2008 () — 30-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 21 по 29 июня 2008 года в городе Роттердам (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (в 9-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Испании со счётом 4:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 5:3 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — чемпион Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2006
  — 3-е место на чемпионате мира 2006
  — 4-е место на чемпионате мира 2006
  — победитель Champions Challenge 2007

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2008 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2008 на сайте todor66.com

2008
Июнь 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Роттердаме